Mandriva 2010.0 est le nom donné à la  de la distribution Mandriva Linux sortie officiellement le . Comme à l'habitude, cette nouvelle version est développée dans le cadre du projet Cooker. Elle suit la Mandriva 2009 Spring.

Nouveautés 

Mandriva 2010 est accompagnée de nouvelles versions des composants majeurs : 

 KDE 4.3
 GNOME 2.27.5 (avec fonctionnalité GTK+ de fenêtre côté client permettant de réduire le scintillement)
 Noyau Linux 2.6.31
 GCC 4.4
 Serveur Xorg 1.6.3
 Mozilla Firefox 3.5
 OpenOffice.org 3.1
 La 3D complète (navigation sur les six faces du cube) prévue depuis Mandriva 2007 et annoncée pour Mandriva 2010.0 est retardée à la version Spring de Mandriva 2010 (2010.1).

Amélioration de Diskdrake 

Une des critiques formulées spécialement à l'égard de Diskdrake, l'outil de partitionnement de Mandriva, était qu'il était devenu moins clair à utiliser pendant les étapes d'installation du système. Pour remédier à cela, le choix de partitionnement automatique est désormais plus détaillé. Il affiche les partitions présentes sur le disque, et, pour chaque choix, prévisualise le résultat du partitionnement automatique.

Diskdrake donne également un peu plus d'informations sur les opérations en cours. 

Techniquement, Diskdrake utilise désormais la bibliothèque libparted, ce qui ajoute le support des partitions GPT, qui permettra dans le futur de supporter des disques de plus de  (le MBR ne peut pas supporter au-dessus, or les partitions GPT utilisent la table de partitions GUID de GPT).

Nouvelles fonctionnalités dans Drakguard 

Drakguard est le logiciel de contrôle parental fourni et maintenu par Mandriva. Il permettait déjà de bloquer l'accès à certains sites sur la toile par l'intermédiaire de règles. Désormais, il peut prévenir le lancement de certaines applications définies par l'administrateur, et peut bloquer/autoriser l'accès à Internet selon des tranches horaires définies.

Amélioration sensible de Nepomuk 

Nepomuk est un outil d'indexation et de recherche sémantique intégré dans l'environnement KDE 4. Mandriva participe au développement de ce projet. Nepomuk était déjà intégré dans des versions antérieures de KDE 4, mais il n'incluait pas certaines fonctionnalités aujourd'hui présentes : 
 les fichiers peuvent être annotés et évalués directement depuis le gestionnaire de fichiers Dolphin. 
 il est possible d'effectuer des recherches par nom ou dans les annotations en rentrant un mot clé dans la barre de recherche.
 Mandriva inclut un plasmoïde Gestionnaire de tâches qui permet de créer des tâches facilement et de sélectionner une tâche courante liée à des ressources d'une tâche active. Ce plasmoïde montre toutes les tâches actives et permet d'en choisir une comme la tâche courante. Il existe un article dans Mandriva Labs qui explique plus en détail cette fonctionnalité.

Planning de développement  
Les éditions suivantes seront proposées pour chaque sortie en préversion : 

 Free : DVD pour CPU x86-32 et x86-64, Mini CD pour les deux types de CPU x86-32 / x86-64 - 100 % logiciels libres
 One : CD avec environnement KDE ou GNOME pour CPU x86-32, incluant des pilotes de matériels propriétaires 

Le planning final des sorties en préversion de la Mandriva 2010.0 est disponible sur le wiki en français de Mandriva

Articles connexes 
 Mandriva 2009 Spring, la précédente version de Mandriva. 
 Mandriva Linux

Notes et références

Liens externes 

 (fr) Voir le blog sur la version de test Alpha 2 Mandriva 2010
  
 (fr) Liste en français des souhaits et des idées des utilisateurs de Mandriva Linux pour cette version de la Mandriva 2010. Les utilisateurs y renseignaient leurs souhaits (corrections, ajouts, améliorations de logiciels, fonctionnalités, etc.) pour la future Mandriva 2010.

Mandriva